Nationaal park Djurö, nationaal park in het Vänernmeer, Zweden 
Djurö (Värmdö), plaats en eiland in het Zweedse landschap Uppland